

Картлево — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Картлево — село в гміні Пшибернув Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства